

Населені пункти та їхні частини

 Ґарбув — гміна в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Ґарбув — село в гміні Ґарбув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ґарбув — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґарбув — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґарбув — село в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Ґарбув — осада в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства

Примітки